Forte Belvedere pode ser:

Fort Belvedere - um palácio rural da Inglaterra situado em Windsor.
Forte Belvedere (Florença) - um palácio italiano situado em Florença.

Desambiguação